Frederik Gottschalck Haxthausen henviser til:

 Frederik Gottschalck Haxthausen den ældre (1705-1770) – dansk officer
 Frederik Gottschalck Haxthausen den yngre (1750-1825) – norsk officer